Gazdic ist der Familienname folgender Personen:

Ben Gazdic (* 1987), kanadisch-kroatischer Eishockeyspieler
Luke Gazdic (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler